Josep Roca Cònsul (1810 - 1862), metge català
 Josep Roca i Bros (1815 - 1877), arquitecte català
 Josep Roca i Galès (1828 - 1891), dirigent obrer, teixidor, cooperativista i republicà català
 Josep Roca i Pons (1914 - 2000), lingüista català
 Josep Roca i Pujol (1841 - 1920), hisendat català
 Josep Roca i Roca (1848 - 1924), periodista, escriptor i polític català
 Josep Roca-Sastre (1928 - 1997), pintor català